Бетехтін Анатолій Володимирович (1931–2012) — радянський воєначальник, Генерал армії.
 Бетехтін Анатолій Георгійович (1897–1962) — російський геолог і мінералог, відомий дослідник руд, академік.